Okręty i sterowiec Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych noszące nazwę USS "Los Angeles" na cześć miasta Los Angeles w Kalifornii:
 Pierwszy "Los Angeles" – tankowiec zwodowany w 1916 i zarekwirowany na potrzeby wojska w 1917, po zakończeniu I wojny światowej zwrócony właścicielom
 Drugi "Los Angeles" (ZR-3) – sterowiec zbudowany w 1924
 Trzeci "Los Angeles" (CA-135) – krążownik ciężki zwodowany w 1945, używany do 1963
 Czwarty "Los Angeles" (SSN-688) – pierwszy okręt podwodny typu Los Angeles, zwodowany w 1976

Los Angeles